Southport – miasto w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Southport – miasto w Australii, w stanie Queensland (przedmieście miasta Gold Coast)

Miejscowości w USA:
 Southport – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Southport – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Southport – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Southport – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Southport – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Southport – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick
Gminy w USA:
 Southport (ang. Southport Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Southport (ang. Southport Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung